Apt:
APT (или Advanced Persistent Threat) — целевая кибератака; противник, обладающий знаниями, ресурсами и намерениями, необходимыми для проведения успешных целевых кибератак.
 Advanced Packaging Tool (или Apt) — утилита управления программными пакетами Debian.
  (или Automatically Programmed Tool) — язык программирования для станков с ЧПУ.
 APT (или Arbitrage pricing theory) — теория арбитражного ценообразования.
 APT (или Automatic picture transmission) — система передачи изображений с метеоспутников.